

Patronymes 

 Brian Vickers (né en 1983), pilote américain de NASCAR ;
 Jon Vickers (1926-2015), ténor canadien ;
 Martha Vickers (1925-1971), actrice américaine ;
 Martin Vickers-Pearson (né en 1971), joueur de rugby à XV anglais ;
 Nancy Vickers (ne en 1946), auteure canadienne ;
 Roy Vickers (1889-1965), écrivain britannique ;
 Steve Vickers (né en 1951), joueur de hockey sur glace ;
 Steve Vickers (né en 1967), footballeur anglais.

Personnage fictif 
 Brad Vickers est un pilote de l'équipe alpha dans le jeu vidéo Resident Evil.

Industries 
  Vickers Company, fabricant britannique d'équipement militaire.
 Vickers-Armstrongs, le même groupe après fusion

Technologie 
 Essai de dureté Vickers pour la résistance des matériaux.